Der Helvetia-Cup 2001 im Badminton fand in Most statt. Es war die 25. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 https://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm

2001
Badminton 2001
Badmintonwettbewerb in Most (Tschechien)